HGL steht für:
 Hausgemeinschaftsleitung, Leitung einer DDR-Hausgemeinschaft
 Hewlett-Packard Graphics Language, Seitenbeschreibungssprache zur Ansteuerung von Stiftplottern
 Flugplatz Helgoland-Düne (IATA-Code), deutscher Flughafen
 Helgoland Airlines (ICAO-Code), ehemalige deutsche Fluggesellschaft

Hgl steht für:
 Bahnhof Hengelo (Stations-Code), niederländischer Bahnhof

.hgl steht für:
 Dateinamenserweiterung der  Seitenbeschreibungssprache Hewlett-Packard Graphics Language

Abkürzung